Hagea ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Hagea (1905–1960), rumänischer Politiker und Journalist 
 Victor Hagea (* 1948), deutscher Kunstmaler rumänischer Herkunft

Siehe auch:
 Haagea